Прави́тельство Су́льта () — французский кабинет министров периода Июльской монархии во главе с Сультом:

 правительство Сульта (1) — с 11 октября 1832 по 18 июля 1834 года;
 правительство Сульта (2) — с 12 мая 1839 по 1 марта 1840;
 правительство Сульта (3) — с 29 октября 1840 по 18 сентября 1847.

Правительство Франции